Вест Гошен има више значења:
 Вест Гошен (Калифорнија)
 Вест Гошен (Пенсилванија)